Le   d'armée,  ou XXVI corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  corps d'armée de réserve (Empire allemand)
  d'armée (Allemagne)

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée du Regio esercito

Homonymie d'unités militaires